(425) Корнелия () — астероид главного пояса, который принадлежит к спектральному классу C. Он был открыт 28 декабря 1896 года французским астрономом Огюстом Шарлуа в обсерватории Ниццы и назван в честь Корнелии, матери братьев Гракхов, одной из благороднейших римлянок.

См. также 
 Список астероидов (401—500)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Огюстом Шарлуа
Астероиды диаметром от 40 до 100 км